Spagnolo – lingua spagnola
 Spagnolo – relativo al gruppo etnico degli spagnoli
 Vincenzo Rosario Spagnolo – giornalista e scrittore italiano

Pagine correlate
 Spagnola
 Spagnoli (disambigua)

Altri progetti